Classement mondial des joueurs de snooker du top 64 pour la saison 1995-1996. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (1993-1994 et 1994-1995).

Notes et références 

1995-1996
Classements 1995-1996
Classements 1995-1996